Staib ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Staib (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Christian Staib (1892–1956), norwegischer Segler
 Constantin Staib (* 1995), deutscher Hockeyspieler
 Friedrich Staib (1925–2011), deutscher medizinischer Mykologe, Mikrobiologe, Veterinär- und Humanmediziner
 Gerald Staib (* 1950), deutscher Architekturprofessor
 Uwe Staib (* 1964), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Wolfgang Helmut Staib, Hochschullehrer em., Kaarst

Siehe auch:
 Steib